Fredrik Posse kan syfta på:

 Fredric Arvidsson Posse (1727–1794)
 Fredrik Salomon Posse (1785–1853)
 Fredrik Salomon Posse (1820–1895)
 Fredrik Arvidsson Posse (1851–1897)